Volkswagen Caravelle, een minibus van Volkswagen. Zie Volkswagen Transporter.
 Renault Caravelle, een roadster van Renault
 Sud Aviation SE 210 Caravelle, een vliegtuig van Sud Aviation
 Sud Aviation Super-Caravelle (SE 210B), de supersonische versie